Rubenslaan (Utrecht), straat in Utrecht
Rubenslaan en omgeving (Utrecht), een buurt in de wijk Oost in Utrecht